«Король футбола» () — американская кинокомедия 1999 года. В 2004 году вышло продолжение: «Король футбола: Кубок Европы» ().

Сюжет 
Один из теглайнов фильма: «Далматинцев может быть 101, а пёс-футболист — всего один!» ()

Элден — мужчина, с ностальгией вспоминающий свои юные годы, свои футбольные успехи. Он даже усыновляет мальчика в надежде, что тот переймёт от него страсть к футболу, станет его учеником, но Клэй оказывается абсолютно равнодушным к этому виду спорта. Поэтому отношения новоиспечённых отца и сына становятся достаточно напряжёнными, но внезапно в их доме появляется бродячий пёс, выказывающий недюжинные способности к игре в футбол…

В ролях 
 Джеймс Маршалл — Элден
 Оливия Д’Або — Елена
 Джереми Фоли — Клэй
  — почтальон
 Сэм Макмюррей — тренер Шо
 Билли Драго — Дэмон Флеминг, ловец бродячих собак
 Эван Мэттью Коэн — Сонни
 Билл Капиччи — Вито

См. также 
 «Король воздуха» — американская комедия 1997 года о собаке-баскетболисте.
 Пеле — бразильский футболист, часто называемый «Король футбола».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1999 года
Кинокомедии 1999 года
Кинокомедии США
Детские фильмы США
Фильмы о собаках
Фильмы о футболе
Фильмы Тони Джильо